A maláj nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenhetedik futama. A versenyt Sepang rendezték október 26-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Maverick Viñales végzett az élen, míg a Moto3-ban Efrén Vázquez diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Maláj
motogp